Уотсон, Гарри:
 Уотсон, Гарри «Moose» (1898—1957) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий
 Уотсон, Гарри «Whipper» (1923—2002) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий